Жостово — населённые пункты в городском поселении Пироговский Мытищинского района Московской области:
 Жостово (деревня)
 Жостово (посёлок)

См. также 
 Жостовская роспись